Oecobiidae är en familj av spindlar som beskrevs av John Blackwall 1862. Oecobiidae ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oecobiidae 102 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Oecobiidae